Grebenschtschikow (; wissenschaftliche Transliteration Grebenščikov) ist der Name folgender Personen:

 Boris Borissowitsch Grebenschtschikow (* 1953), russischer Rockmusiker
 Georgi Dmitrijewitsch Grebenschtschikow (1883–1964), russischer Schriftsteller und Literaturwissenschaftler
 Igor Sergejewitsch Grebenschtschikow (1912–1986), sowjetischer Botaniker
 Ilja Wassiljewitsch Grebenschtschikow (1887–1953), russischer Chemiker, Physikochemiker und Hochschullehrer
 Oleg Sergeevič Grebenščikov (1905–1980), russisch-jugoslawischer Balletttänzer, Komponist, Geograph, Geobotaniker, Forstwissenschaftler und Botaniker